"Oh Tannenbaum" () — немецкий рождественский гимн. В английской версии называется «».

История 
Наиболее известная версия песни создана в 1824 году лейпцигским органистом и учителем по имени . Мелодия основана на мотиве старой народной песни, слова которой впервые записаны в 1550 году, а позднее, в 1615 году, Мельхиора Франка написал на этот мотив песню «»). Современная инструментальная версия «O Tannenbaum» была создана Винсом Гуаральди для очень популярного американского рождественского телешоу «» (впервые вышло в 1965 году).

Существует две версии немецкого текста и два наиболее известных их перевода на английский (переводы являются довольно вольными, в них смысл и стиль оригинальной версии подвергается определённым изменениям). Существовавший в XIX веке популярный русский перевод ныне утрачен.

Песня

Примечания

Ссылки 
 Клип (на немецком языке) симфо-рок певицы Тарьи Туренен
 Различные переводы на английский
 Мелодия песни для пианино

Рождественские песни
Музыка Германии
Песни 1824 года
Рождество в Германии